Pagar Kaya (Sungai Keruh), een plaats in Indonesië
Pagar Kaya (Pajar Bulan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing